Bill Scott puede referirse a:
Bill Scott (autor) (1923 – 2005), escritor australiano, compositor de canciones, poeta.
Bill Scott (actor de voz) (1920 – 1985), actor de voz estadounidense y guionista de dibujos animados.